Тхоммо Соккорокх, также Дхаммасока Рача () или Дхарма Сокараджа — правитель Ангкорской империи второй половины XIV — начала XV века.

Биография 
Был младшим сыном Лампонга Реатеи. Унаследовал трон от своего старшего брата Барома Реамеи. 

Его правление ознаменовалось укреплением отношений с китайской династией Мин и отправкой послов в Китай в 1377 и 1383 годах, где он был известен как «Цан-ли Пао-пи-сие Кан-поу-че» (Самдач Чао Понхеа Камбуджа).

В 1388 году сын Раматхибоди I, — Рамесуан, — провозгласил себя королем Аютии. Он немедленно возобновил экспансионистскую политику своего отца и начал войну против кхмеров, которая продлилась почти полвека. Четыре камбоджийские армии, посланные на защиту Ангкора, были отброшены к столице, которая снова оказалась захвачена. Осада длилась семь месяцев, прежде чем в 1394 году город был взят в результате предательства кхмерских князей. Король Томмо Соккарах был убит, а 70 000 пленных были обращены в рабство и депортированы в Сиам.

Король Рамесуан назначил новым камбоджийским королем своего сына, — Энто, — который стал править под именем «Индрапати Раджадхираджа». Однако в 1401 году он был убит в результате заговора, организованного кхмерским принцем Сориёвонгом, сыном бывшего короля Сориётея I.

Литература 
 
 Anthony Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les États du globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, préf. H. F. Wijnman, éditions Brill Leyde 1888,  réédition, 1966, volume 1 Partː Asia, chapitre XIV §.9 « Kambodge » Listes et tableau généalogique n°34  337-338. 
  &  Peter Truhart, Regents of Nations, K.G Saur Münich, 1984-1988 , art. « Kampuchea »,  1731.

Ссылки 
 

Убитые монархи